Le detentrici del titolo erano del 2008 erano Cara Black and Liezel Huber. Il titolo è stato vinto da Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra Santonja che hanno battuto la coppia di casa An-Sophie Mestach e Alison Van Uytvanck con il punteggio di 6–4, 3–6, [10–5].

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (Campionesse)
  Michaëlla Krajicek /  Monica Niculescu (ritirate, quarti di finale)

  Klaudia Jans-Ignacik /  Andreja Klepač (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Diamond Games 2015
WTA Tour 2015